Пааво Йоханссон (; 21 октября 1895 — 5 декабря 1983) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Пааво Йоханссон родился в 1895 году в Хельсинки (Великое княжество Финляндское). В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене он завоевал бронзовую медаль в метании копья; также он принял участие в соревнованиях по десятиборью, но в них не смог добиться медали. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже он вновь принял участие в соревнованиях по метании копья, но на этот раз был лишь восьмым.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Метатели копья Финляндии